Teudelapio, duca longobardo di Spoleto del VI secolo
Teudelapio, personaggio dei tempi di Liutprando (712-744) originario del contado del ducato di Verona, capace di prevedere il futuro
Teodelapio, installazione monumentale di Alexander Calder realizzata a Spoleto